Стаха́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Стаханов, Алексей Григорьевич (1906—1977) — новатор угольной промышленности, основоположник стахановского движения, Герой Социалистического Труда (1970).
 Стаханов, Андрей Дмитриевич (род. 1975) — российский футболист.
 Стаханов, Владимир Анатольевич (1925—2008) — советский и российский физик-теоретик
 Стаханов, Владимир Сергеевич (1909—1937) — советский орнитолог, участник дрейфа парохода «Челюскин» (1934).
 Стаханов, Игорь Павлович (1928—1987) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Стаханов, Николай Павлович (1901—1977) — советский государственный деятель.
 Стаханов, Павел Петрович (1868—1953) — земский врач, заслуженный врач РСФСР.
 Стаханов, Трофим Филиппович (1913—1986) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.

 Стаханова, Галина Константиновна (род. 1940) — советская и российская актриса.

Топоним 
 Стаханов — город в Луганской области Украины, контролируется ЛНР.

Другое 
 «Стаханов» — украинский футбольный клуб из Стаханова Луганской области.

См. также